Le cab over, également appelé COE (pour cab over engine) ou cabine avancée est le style de carrosserie des camions et des fourgonnettes ayant le moteur positionné sous la cabine, elle-même disposée sur l'essieu avant. Par extension le terme « cab over » désigne également le véhicule lui-même.

Histoire 

La société Sternberg, basée dans le Wisconsin produit des cab overs dès 1907. Cependant, en 1914, seuls les véhicules de sept tonnes sont des COE. Ce type de carrosserie est réintroduit en 1933 sur leur modèle "", où la cabine pouvait être inclinée pour accéder au moteur.

L'introduction du COE moderne est attribuée au designer industriel  qui conçoit avec l'ingénieur Ray Spiller un cab over pour White Motor en 1932. 

À l'époque, la loi limite la longueur des camions sur autoroute à . Placer la cabine sur le moteur permet de diminuer la longueur du tracteur et donc d'augmenter la capacité de chargement. Schreckengost brevette sa création en 1934.

 introduit la cabine basculante pour la première fois en 1958 : toute la cabine peut alors s'incliner pour libérer l'accès au moteur.

Avantages 

Contrairement aux camions à carrosserie classique qui disposent d'un long capot horizontal et d'un moteur placé devant la cabine, les cab overs, avec leur moteur placé sous celle-ci, accusent un empattement inférieur. Cet empattement plus court permet un gain en longueur hors tout et ainsi l'utilisation de remorques plus longues pour les semi-remorques et l'augmentation de la taille de la zone de chargement pour les fourgonnettes. 

L'empattement plus court des COE offre également une meilleure maniabilité du véhicule. De plus, comme ils sont plus légers que les camions à carrosserie classique, ils peuvent théoriquement transporter des charges plus lourdes. 

Malgré le fait que les cabines de cab overs soient, en général, plus petites, elles peuvent néanmoins accueillir un lit simple ou superposé. L'absence de capot offre aussi une meilleure visibilité au conducteur et réduit considérablement les angles morts.

Inconvénients 

Certains chauffeurs se plaignent de ce que les camions à cabine avancée sont moins confortables que les camions classiques car le siège conducteur est situé au-dessus de l'essieu avant, ce qui augmente, en cabine, les vibrations engendrées par la route ; De plus, la cabine étant également placée au-dessus du moteur, cela la rend plus bruyante.

À cause de leur nez plat, les camions à cabine avancée ont un aérodynamisme inférieur aux camions à carrosserie conventionnelle, à l’origine d’une plus grande consommation de carburant et d’un comportement particulier à allure autoroutière.

Bien que la cabine basculante libère un accès assez satisfaisant au moteur, son inclinaison lorsqu’on travaille sur ce dernier peut faire tomber les objets non retenus, et éventuellement le lit..

Enfin, l'absence de zone de déformation à l'avant du véhicule le rend beaucoup plus dangereux en cas d'accident.

Popularité 

Cette configuration camion est courante chez les constructeurs européens et japonais car les lois régissant la longueur globale du véhicule sont strictes et que ce type de carrosserie permet une remorque ou une zone de chargement plus importante.

Bien que populaire aux États-Unis chez les camionneurs et les entreprises de logistique dans les années 1970 en raison des lois sur la longueur des véhicules, en vigueur dans de nombreux états, les camions plus lourds présentent aujourd'hui d'autres styles de carrosserie. 

Les COE restent cependant très populaires dans le segment des petits et moyens tonnages comme la série NPR d'Isuzu. La majorité des monospaces japonais comme le Suzuki Carry, le Toyota HiAce ou le Mitsubishi Delica utilisent aussi ce style de carrosserie. Le style des COE a également été utilisé pour le Volkswagen Combi et pour des véhicules militaires tels que le  ou le véhicule tout-terrain Pinzgauer High Mobility.

Notes et références 

Type de camion